Соревнования по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина среди мужчин на летних Олимпийских играх 1996 прошли 28 и 29 июля. Приняли участие 39 спортсменов из 27 стран.

Сюн Ни впервые завоевал золото олимпийских игр.

Действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине американец Марк Лензи завоевал бронзовую медаль игр.

Китайские спортсмены получают медали Олимпийских игр на трёхметровом трамплине уже четвёртые игры подряд.

Медалисты

Результаты

Предварительный раунд 
27 июля были проведены предварительные прыжки (по 6 прыжков), по итогам которых в полуфинал прошло 18 спортсменов.
28 июля были проведены полуфинальные прыжки (по 5 прыжков из обязательной программы спортсмена), результаты которого суммировались с результатами предварительных прыжков. По общей сумме в финал вышли 12 спортсменов.

Финал 
29 июля состоялся финал соревнований (по 6 прыжков). Спортсмены начинали соревнования с результатами полуфинальных прыжков.

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт